Regne d'Itàlia (493-553) (Regne dels ostrogots)
 Regne d'Itàlia (edat mitjana), forma en què es denominava la part nord i central de la península Itàlica entre la fi de l'Imperi Carolingi i finals de l'edat moderna
 Regne napoleònic d'Itàlia, regne al nord de la península Itàlica que existí entre 1805 i 1814.
 Regne d'Itàlia (1861-1946), estat forjat durant la Unificació d'Itàlia sota la influència del Regne de Sardenya.